Лез-Англь-сюр-Корре́з, Лез-Анґль-сюр-Коррез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південь від Парижа, 75 км на південний схід від Ліможа, 6 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Лез-Англь-сюр-Коррез на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лез-Англь-сюр-Коррез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез